Эдмунд Клирихью Бентли (, 10 июля 1875 — 30 марта 1956) — английский писатель-юморист, автор детективов, изобретатель поэтической формы клерихью () — юмористического стихотворения о какой-либо известной персоне.

Биография 
Родился в пригороде Лондона. Его отец был клерком в управлении Лорда-канцлера (), председательствующего в Палате лордов. Бентли окончил школу Сент-Пол, где учился вместе с Честертоном, который стал его близким другом. В 19 лет Бентли выиграл грант на обучение истории в Мёртон-колледже в Оксфорде, где был президентом Оксфордского Сообщества, а также возглавлял университетскую сборную по лодочным гонкам. Бентли основал университетскую газету — свой первый литературный опыт. Окончив Оксфорд, Бентли отправился в Лондон получить право юридической практики, и в 1902 году был принят в коллегию адвокатов. В том же году Бентли женился на Вайолет Буало (). В этом браке родилось двое сыновей, один из которых стал инженером, а другой, Николас, известным художником-иллюстратором, а также автором нескольких детективов. В том же 1902 году Бентли заинтересовался журналистикой. В течение десяти лет он проработал редактором в Дэйли Ньюс, а позднее в Дейли телеграф, где вел колонку на протяжении последующих двадцати лет.

В 1905 Бентли опубликовал сборник клирихью Биография для начинающих (), который был проиллюстрирован его другом Честертоном. В 1929 и 1939 вышли новые сборники. Написанный им в 1913 детективный роман Последнее дело Трента () считается одним из первых образцов классического детектива.

В 1934 году, устав от журналистики, Бентли уходит в отставку, чтобы спокойно жить со своей женой в Паддингтоне. C этого момента он уделяет больше времени написанию детективных рассказов. Бентли также редактирует и пишет предисловие к сборнику рассказов Дэймона Раньона ().

В 1936 он продолжил свою детективную деятельность романом Любимое дело Трента (). Бентли также был автором сборника детективных рассказов Трент вмешивается () и юмористических произведений.

В 1940 году выходит его автобиографическая книга «В те дни: автобиография» (). В этом же году Бентли возвращается в журналистику в качестве литературного критика Дейли телеграф (заменив на этом посту Гарольда Николсона ()).

В 1947 году Бентли снова уходит на пенсию, а двумя годами позже умерла его жена. С этого момента Бентли ведет тихую жизнь в Лондоне, занимаясь литературой.

Бентли был членом Детективного клуба с момента его основания и президентом этой организации в 1936—1949.

Библиография

Серия о Филиппе Тренте 
 Последнее дело Трента (), 1913
 Любимое дело Трента (), 1936
 Трент вмешивается (), 1938

Романы 
 More than somewhat, 1937
 To the Queen’s taste, 1940
 Elephant’s Work, 1950

Рассказы 
 The Clever Cockatoo, 1914
 The Inoffensive Captain, 1914
 Greedy Night

Сборники стихов 
 Биография для начинающих (), 1905
 Сборник клирихью (),1951

Автобиография 
 В те дни: автобиография (), 1940

Ссылки 
 Э. К. Бентли на Britannica.com
 Эдмунд К. Бентли

Примечания 

Авторы детективной прозы

Члены Детективного Клуба
Выпускники Мертон-колледжа